

Слободчиківське сільське поселення — сільське поселення, Аромашевський район, Тюменська область
 Слободчиківське сільське поселення — сільське поселення, Усть-Ішимський район, Омська область